

Fizika 
 Lineáris mozgási momentum, azaz a lendület
 Anguláris mozgási momentum (vagy forgási momentum), azaz a perdület
 Mágneses momentum
 Elektromos momentum

Matematika 
 Momentum (matematika)
 Abszolút momentum 
 Centrális momentum 
 Abszolút centrális momentum
 Faktoriális momentum

Közgazdaságtan 
 Momentum (pénzügy)

Egyéb 
 Médium – Veszedelmes erő (eredeti címén Momentum), 2003-as amerikai-német sci-fi
 Momentum (film, 2015), 2015-ös dél-afrikai–amerikai akcióthriller 
 Momentum Mozgalom, magyarországi politikai mozgalom, majd párt